Batalha de Arroyo Grande (1818) — entre as forças artiguistas sob comando de Fructuoso Rivera contra as tropas portuguesas sob comando de Bento Manuel Ribeiro
 Batalha de Arroyo Grande (1842) — entre forças coloradas e unitárias de Fructuoso Rivera contra as forças blancas e federales de Manuel Oribe, no primeiro período da Guerra Grande

Desambiguações de guerras e batalhas